QSPR () — американский гладкоствольный бесшумный револьвер, разработанный в годы войны во Вьетнаме под специальный патрон замкнутого типа и выпускавшийся малыми сериями для подразделений «туннельных крыс».

Конструкция 
Работа по созданию различных образцов бесшумного оружия была начата компанией AAI Inc. в 1967 году; существуют сведения об участии в этом проекте Лаборатории по исследованию наземных операций Абердинского полигона. При разработке QSPR за отправную точку был взят револьвер модели Smith & Wesson Model 29 калибра .44 Магнум у которого нарезной ствол был заменён на гладкий, а барабаны расточены под новый вид патронов. Из-за специфического назначения для ведения огня в подземельях (см. подземная война) револьвер не был снабжён какими-либо прицельными приспособлениями.

Бесшумные боеприпасы имели стальную гильзу диаметром 13,3 мм и длиной 47,6 мм в заднюю часть которой вворачивалось донце с капсюлем. В ранних версиях патронов там же располагался и промежуточный ударник, в поздних версиях от него удалось отказаться. Небольшой заряд пороха помещался под стальным поршнем-толкателем в форме стакана. Для его заклинивания в дульце гильзы было предусмотрено небольшое сужение. Заряд патрона включал в себя 15 вольфрамовых картечин массой 0,5 грамма каждая; их начальная скорость была около 220 м/с, что обеспечивало величину кинетической энергии около 185 Дж. При этом, громкость звука выстрела на расстоянии 1 метр от дульного среза не превышала уровня 110 дБ, что было сопоставимо с выстрелом малокалиберного патрона 0.22 LR.

Боевой опыт 
Первая серия из 10 опытных револьверов QSPR вместе с патронами была поставлена в действующие части армии США во Вьетнаме в 1969 году. Как правило, тактика их применения полагалась на фактор внезапности при минимальном расстоянии до цели. В американской литературе сохранились сведения, что эффективность использования этого оружия была признана неудовлетворительной из-за весьма необычного боеприпаса и недостаточного подавления шума выстрела. В результате этого через шесть месяцев все образцы были отозваны.

Количество экземпляров, поставленных во Вьетнам составило 75 штук, при этом упоминается общее количество выпущенных револьверов от 25 до 250.

Примечания

Ссылки 
 
 

Появились в 1969 году в США
Бесшумные револьверы
Боевое гладкоствольное оружие
Револьверы США